Sir James Ivory (wiskundige) (1765-1842), Schots wis- en natuurkundige.
 James Ivory (regisseur) (1928), Amerikaans filmregisseur.